„Arabe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Arabe” – awizo z lat 50. XIX wieku, w latach 1879–1881 pod nazwą „Africain”, wycofany w 1882 roku
 „Arabe” – niszczyciel typu Arabe z okresu I wojny światowej
 „Arabe” (F717) – niszczyciel eskortowy typu Cannon (klasyfikowany później jako fregata), ex-amerykański USS „Samuel S. Miles” (DE-183), w służbie francuskiej w latach 1950-1958

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów